Sophronius ist der Name von

 Sophronius Clasen (1909–1974), deutscher Franziskaner, Theologe, Kirchenhistoriker und Philosoph
 Sophronius von Jerusalem (* 560; † 638 (?)), Patriarch von Jerusalem
 Sophronius Lichud (1652–1730), russischer Philosoph, Logiker und Rhetoriker griechischer Herkunft
 Sophronius von Wraza (1739–1813), bulgarischer Bischof, Historiker, Schriftsteller und einer der Aktivisten der Bulgarischen Nationalen Wiedergeburt
 Hieronymus (Kirchenvater) (Sophronius Eusebius Hieronymus; 347–420), Kirchenvater, Heiliger, Gelehrter und Theologe 

Siehe auch:
 Sophronios (griechische Variante des Namens)
 Sophron